João Lopes Soares (1878-1970) — pedagogo, ministro da I República Portuguesa, pai de Mário Soares (ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal)
 João Barroso Soares (1949-) — político português (do Partido Socialista de Portugal), filho de Mário Soares
 João Soares (tenista) (1951-) — tenista profissional brasileiro

Desambiguação